Frailes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frailes (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Frailes (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar